Grafham, un village du Cambridgeshire, en Angleterre ;
 Grafham, un village du Surrey, en Angleterre.

Voir aussi 

 Graffham, un village du Sussex de l'Ouest, en Angleterre.